Fez — cidade de Marrocos
Fez (chapéu) — chapéu de feltro
FEZ (jogo eletrônico) — de quebra-cabeça em plataforma
Fez – Being Born  — canção da banda U2